Публий Квинтилий Вар или Публий Квинктилий Вар ():
 Публий Квинтилий Вар (умер предположительно в 169 году до н. э.) — римский военачальник и политический деятель, претор 203 года до н. э., участник Второй Пунической войны.
 Публий Квинтилий Вар (46 до н. э. — осень 9 н. э.) — римский военачальник и политический деятель в период правления императора Августа
 Публий Квинтилий Вар Младший (ок. 4 — не ранее 27) — сын полководца и консула Публия Квинтилия Вара и его третьей жены Клавдии Пульхры